Ulysses (Kansas)
 Ulysses (Nebraska)
 Ulysses (Pensilvânia)

Filmes
 Ulisse, com Kirk Douglas, exibido no Brasil como Ulysses
 Ulysses (1967), com Milo O'Shea

Outros usos
 Ulysses (poema)
 Ulysses (sonda espacial)
 Ulysses (canção) — canção de Franz Ferdinand
 Ulisses (James Joyce) ou Ulysses  — romance de James Joyce

Desambiguações de topônimos